Kamsjöstjärnor (Astropectinidae) är en familj av sjöstjärnor som beskrevs av John Edward Gray 1840. Kamsjöstjärnor ingår i ordningen Paxillosida, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Astropectinidae 260 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor